Получение хорошего образования в Южной Корее имеет решающее значение в становлении успешной карьеры любого корейца, поэтому задаче поступления в престижное учебное заведение придается наивысший приоритет, а сам процесс сдачи вступительных экзаменов может иметь достаточно напряженный характер. Корейские государственные административные органы четко выстраивают и контролируют весь образовательный процесс с ранних лет ребёнка и до его последнего года в старшей школе. Наибольшее предпочтение отдается математике, корейскому и английскому языкам, точным наукам и наукам об обществе. Физической культуре не уделяется сходного внимания, поскольку она не считается образовательным предметом, как следствие, у многих школ отсутствует должный спортивный инвентарь. Южная Корея была первой страной, обеспечившей высокоскоростной доступ к Интернету во всех образовательных учреждениях от начальных школ до ВУЗов.

Учебный год поделён на два семестра. Первый начинается в марте и заканчивается в середине июля, второй начинается в конце августа и заканчивается в середине февраля. Летние каникулы проходят в период с конца июля до позднего августа, а зимние — с позднего декабря и до раннего февраля, а также, помимо этого, имеется короткий период выходных с середины до конца февраля. Учебная программа жёстко не систематизирована и может варьироваться от одного учебного заведения к другому.

Общая структура образовательной системы

Министерство образования 
Вопросами образования в Южной Корее заведует Министерство образования. В 2001 году администрация Ким Дэ Чжуна задала высочайший приоритет получению гражданами качественного образования, в результате чего полномочия министерства были расширены, и его главе был присвоен ранг вице-премьера.

Как и все другие министры, министр образования назначается на достаточно короткий срок (около года) действующим президентом из числа кандидатов, в прошлом так или иначе связанных со сферой образования.

Детский сад 
Корейские детские сады не являются частью общей образовательной административной программы, родители отдают своих детей в частные заведения. В большинстве из них преподавание ведется на корейском, во многих есть классы английского, а в некоторых вообще английский является основным языком.

В детские сады отдают детей в возрасте от трёх до пяти лет. Большинство детей могут не получать «дошкольную» подготовку, но просто ходить в детский сад вместе с другими детьми, при этом, разница в возрасте может достигать трёх лет. При достижении шести лет дети обычно идут в начальную школу.

В 80-х произошёл скачок уровня зачислений в детские сады и дошкольные учреждения: В 1980-х в 901 такое заведение было зачислено 66 434 ребёнка, тогда как уже в 1987 — 397 020 детей в 7 792 заведения. За тот же период выросло число воспитателей и учителей дошкольного образования: с 3 339 до 11 920, подавляющее число которых — 92 процента — были женщинами. Это объясняется рядом причин:
 поощрение и содействие со стороны Министерства образования;
 рост числа женщин, выходящих на рынок труда;
 рост числа нуклеарных семей, в которых старшие родители, в силу их отсутствия, не могли нянчиться с детьми;
 осознание того, что детские сады могут облегчить последующую учёбу.

Немаловажным фактором также являлись впечатляющие выпускные церемонии, а также дипломы и грамоты об окончании детского сада, которые в определённой степени импонировали родительскому чувству гордости за своё чадо.

Начальная школа 
Начальную школу («чходын хаккё», ) посещают дети в возрасте от 7 до 13 лет (6 и 12 «западных» лет соответственно). Продолжительность учёбы составляет 6 лет. В список изучаемых предметов входят (однако не исчерпывают его):

 корейский язык;
 математика;
 точные науки;
 науки об обществе;
 языки;
 изобразительное искусство;
 музыка.

Обычно все эти предметы ведет один классный руководитель, хотя некоторые специализированные дисциплины могут вести другие педагоги (например, физкультуру или иностранные языки).

Продвижение по ступеням образовательной системы с начальной до старшей школы определяется не результатами сдачи различных экзаменов, а исключительно возрастом ученика.

До конца 80-х годов XX века английский язык обычно начинал преподаваться со школы второй ступени, однако сейчас его начинают изучать в третьем классе начальной школы. Корейский язык разительно отличается от английского в плане грамматики, поэтому освоение английского происходит с большим трудом, но с относительно небольшими успехами. Многие из родителей посылают своих детей дополнительно обучаться в частные учебные заведения, называемые хагвонами (). Все больше школ в стране начинают привлекать к обучению иностранцев, для которых английский язык является родным.

Помимо общественных начальных школ, в Корее существует ряд частных школ. Учебная программа таких школ более-менее соответствует государственной, однако она воплощается на более высоком уровне: предлагается большее число учителей на меньшее количество учащихся, вводятся дополнительные предметы и устанавливаются более высокие стандарты образования в целом. Однако стоимость обучения в них довольно высока.

Школа второй ступени 

По-корейски школа второй ступени называется «чунхаккё» (), что дословно означает «средняя школа».

В корейской школе второй ступени 3 класса. Большинство учеников поступают в неё в возрасте 12 лет и оканчивают к 15 годам. По сравнению с начальной, школа второй ступени предъявляет гораздо более высокие требования к своим учащимся. Почти всегда строго регламентируются форма одежды и прически, как и многие другие аспекты жизни студента. Как и в начальной школе, школьники проводят большую часть дня в одном классе со своими одноклассниками, но каждый предмет преподается своим учителем. Учителя переходят из класса в класс и только некоторые из них, исключая тех, кто преподает «специальные» предметы, имеют свою аудиторию, куда ученики ходят сами. Классные руководители (담임선생님, тамим сонсэнним) играют очень важную роль в жизни учеников и имеют существенно больший авторитет, чем их американские коллеги.

У учеников школы второй ступени по шесть уроков в день, которым обычно предшествует один особенный блок времени ранним утром, а также седьмой урок, особенный для каждой специализации.

В отличие от вуза, учебный план не сильно варьирует от одной школы к другой. Ядро учебной программы формируется:
 математикой;
 корейским и английским языками;
 также рядом точных наук.

«Дополнительные» предметы включают:
 различные искусства;
 физическую культуру;
 историю;
 ханча (китайская иероглифика);
 этику;
 ведение домашней экономики;
 уроки компьютерной грамотности.

Количество изучаемых предметов и сами предметы варьируются от года к году.

Продолжительность урока — 45 минут. Непосредственно до начала первого урока у учеников имеется в распоряжении порядка 30 минут, которые могут быть использованы по желанию для самообучения, просмотра программ, вещаемых специальным образовательным каналом (Educational Broadcast System, EBS) или для ведения личных или классных дел. В 2008 году школьники посещали занятия полный день с понедельника по пятницу, а также по полдня каждую первую, третью и пятую субботы месяца. В субботу учащиеся занимаются дополнительной деятельностью в каких-либо кружках.

В конце 1960-х правительство прекратило практику вступительных экзаменов в школыы второй ступени, заменив их системой, при которой в школу случайным образом зачислялись ученики из того же района. Это было сделано для того, чтобы усреднить уровень учеников во всех школах, однако разница между богатыми и бедными районами сохранилась. До недавнего времени большинство школ были открыты только для одного пола, но в последнее время новые школы второй ступени принимают детей обоих полов, прежние школы также становятся смешанными.

Как и в начальной школе, учащиеся переходят из класса в класс вне зависимости от их успеваемости, вследствие чего один и тот же предмет в одном и том же классе может изучаться совершенно разными по уровню подготовки учениками. Оценки начинают играть очень важную роль на последнем году обучения для тех, кто в первую очередь хочет сделать научную, а не профессиональную техническую карьеру, поскольку они влияют на шансы поступления ученика в тот или иной ВУЗ. Существуют несколько стандартных форм экзамена для определённых предметов, а преподаватели «научных» предметов обязаны следовать рекомендованным учебным пособиям, однако обычно учителя школ второй ступени обладают большими полномочиями относительно программы курса и метода преподавания, нежели преподаватели в вузах.

Многие ученики школы второй ступени после занятий также посещают дополнительные курсы («хагвон») либо проходят обучение у частных репетиторов. Особое внимание уделяется английскому и математике. Некоторые из «хагвонов» специализируются только на одном предмете, тогда как другие — на всех ключевых предметах, что может превращаться во второй раунд школьных занятий сразу после окончания первого (официального), нередко с ещё большей нагрузкой на ученика. Помимо этого некоторые ученики посещают ещё и кружки боевых искусств или музыкальные школы, возвращаясь домой поздно вечером.

Старшая школа 
Старшая школа по-корейски называется «кодынхаккё» ().

В старших школах Южной Кореи учащиеся обучаются в течение трёх лет, начиная с первого класса (в возрасте от 15 до 17 лет) до третьего класса (возраст 17-19 лет). Школы могут быть разделены на специализированные отделения, соответствующие интересам того или иного ученика и совпадающие с его карьерным путём. К примеру, существуют «научные» старшие школы (Science high school), школы изучения иностранных языков и школы искусств. Все они требуют для поступления сдачу достаточно сложных экзаменов. Старшие школы могут быть также поделены на общественные (публичные) и частные. Такие школы не дают какую-либо специальность, а просто готовят своих учеников для поступления в вуз. Для учащихся, которые по каким-либо причинам не хотят получать образование в вузе, существуют профессиональные училища, которые специализируются в областях техники, сельского хозяйства или финансов. В перечень основных предметов входят корейский и английский языки, математика, а также различные общественные и естественные науки. Важно заметить, что конкретные предметы и уровень их преподавания могут варьироваться от школы к школе в зависимости от специализации таких учебных заведений. Для учащихся старших школ считается нормальным возвращаться домой после полуночи после интенсивных сессий «самообучения».

В отличие от начальной школы и школы второй ступени, обучение в старшей школе не является обязательным. Тем не менее, по оценкам ОЭСР, в 2005 году 97 % молодых корейцев окончили старшую школу. Это самый высокий процент в мире.

Высшее образование 

Структура высшего образования

Большинство выпускников старшей школы поступают в конце года в вузы. Студентам необходимо сдать стандартный государственный тест, обычно называемый «сунын» (). Учебная программа большинства школ построена для сдачи этого теста. Сунын является аналогом американского SAT Reasoning test и состоит из трёх частей: корейский язык, математика и английский. Помимо них можно выбрать несколько общественных или естественных дисциплин. В отличие от американского SAT Сунын сдают лишь раз в году, он требует интенсивную подготовку, причём некоторые будущие студенты начинают подготовку к нему ещё в детском саду. Недовольные результатами этого теста и решившие отложить поступление в колледж на год студенты называются «чэсусэнами» ().

С конца 1980-х поступление в университет стало главным событием в жизни молодых корейцев, а поступление в самые престижные из них требует очень долгую и сложную подготовку. Наиболее респектабельными являются Сеульский национальный университет, Корейский ведущий научно-технический институт, Пусанский национальный университет, Национальный университет Кёнбук, а также ряд частных институтов: Университет Корё, Пхоханский университет науки и технологии, Университет Ёнсе, Университет Соган, Университет Ханян, Университет Сонгюнгван и Женский университет Ихва.

Поскольку поступление в вуз зависит от результатов вступительных экзаменов, ученики старших школ вынужденно попадают в т. н. «экзаменационный ад» — жёсткий марафон на бесконечное запоминание огромного количества всевозможных фактов. В отличие от конфуцианских экзаменов времен династии Чосон, их современная версия важна не для элит, а для многочисленных представителей среднего класса. В конце 1980-х порядка одной трети населения в студенческом возрасте (35,2 % в 1989) поступили в учреждения высшего образования. Те, кто этого сделать не смогли, резко сократили свои шансы на социальный и экономический успех.

Число студентов, получающих высшее образование выросло с 100 000 в 1960 до 1,3 миллиона в 1987 году, каковой результат является вторым после США. К высшим учебным заведениям относятся четырёхгодичные вузы, двухгодичные профессиональные колледжи, четырёхгодичные педагогические вузы, а также аспирантуры. Главный недостаток в том, что выпускники вузов хотели бы сделать карьеру, так или иначе делающую их лидерами социума, однако для стольких желающих попросту не находится мест, что заставляет многих устраиваться на менее престижные позиции, чем бы им хотелось. Особенно это касается амбициозных женщин, которых помимо прочего сдерживает традиционная гендерная дискриминация.

Поскольку тесты в старшей школе, проходящие два раза каждый семестр, почти столь же важны, как и вступительные экзамены в колледж или университет, у студентов попросту нет времени отдохнуть от тягот учебного процесса. Считается, что студенту нужно запомнить от 60 до 100 страниц фактов, чтобы успешно сдать такие регулярные тесты. Неудивительна поэтому встреча со школьниками, поздним вечером возвращающимися домой с учёбы. Ради поступления в лучший университет жертвуют и семейной, и частной, и общественной жизнью.

Экзамены являются очень важным временем года, поскольку они серьёзно меняют структуру общества. В дни, предшествующие экзаменам, газеты публикуют обращения к девушкам с просьбой не пользоваться сильным парфюмом на экзаменах или не носить туфли на высоких каблуках, поскольку это может отвлекать от дела. Частные предприятия обычно открываются в 10 часов утра, входя в положение родителей, которые помогали своим детям готовиться к экзаменам поздней ночью, а вечерами все развлекательные заведения, такие как теннисные клубы, начинают закрываться раньше, чтобы способствовать подготовке к экзаменам.

Цена «экзаменационного ада» — «испорченное» детство молодых корейцев, что также может вылиться во вполне реальные акты суицида, вызванные постоянным давлением бесконечных тестов. Наиболее распространенная причина самоубийств — низкий результат на экзаменах. Помимо этого формат постоянных экзаменов в старшей школе и вступительных экзаменов в вузы с заранее определенными вариантами ответов оставляет школьникам мало возможности для развития собственных творческих способностей. Такая исключительная ориентация на запоминание фактов приводит к формированию специфической картины мира.

Тем не менее такая ситуация и её основной компонент — упор на тесты — вряд ли изменится в ближайшем будущем. Большой плюс этого подхода в его объективности. Даже несмотря на некоторую жесткость, система считается прежде всего справедливой и беспристрастной. Использование же таких «необъективных» критериев сдачи как написание эссе, личные рекомендации или рекомендации от учителей, успехи во внеучебной работе и т. д. потенциально открывают двери для всевозможных видов коррупции. В корейском обществе, где очень важны социальные связи, именно связи, а не личные достоинства, могут определить судьбу поступления в университет. Те из студентов, которые переживают все неприятности такой системы, повсеместно признаются как достойные своего успеха. Самые успешные из выпускников, занявшие ответственные должности в правительстве и бизнесе, признаются доказавшими свои амбиции на легитимное превосходство.

В отличие от других стран, где личные достоинства индивидов являются основой определяющих факторов их достижений, в Южной Корее таким фактором является престижность оконченного университета. Чаще всего диплом такого ВУЗа означает успешную карьеру и финансовое благосостояние. Тем не менее, некоторые корейцы достигают определённого успеха в обществе, даже не имея высшего образования.

По данным ОЭСР, среди подростков суицид как причина смерти стоит на втором месте, следом за автомобильными катастрофами.

История образования 

Как и любая другая Восточно-Азиатская страна с конфуцианским наследием, Южная Корея имеет долгую историю формальной системы образования. Несмотря на отсутствие поддерживаемой государством системы начального образования, правительство учреждало систему школ в Сеуле и провинциях во времена правления династии Чосон. Такие школы испытывали некоторые недостатки в качестве предоставляемого образования и в XVI столетии были замещены по важности академиями — «совонами», центрами нео-конфуцианского возрождения. Студенты как частных, так и государственных школ освобождались от обязанности военной службы и пользовались примерно такими же социальными привилегиями, какими пользуются студенты наших дней. И, как и последние, были вовлечены в политику. Высшее образование предоставлялось в столице Конфуцианским национальным университетом Сонгюнгван дэхаккё (). Поступить туда могли 200 студентов в год, прежде прошедших низший экзамен гражданских обязанностей и готовых к последующим экзаменам.

В конце XIX — начале XX веков, организовывались частные школы самими корейцами и христианскими миссионерами. Роль последних особенно важна, поскольку они пропагандировали получение образования женщинами и распространяли Западные социальные и политические идеи.

Японская образовательная политика конца после 1910 года была направлена на превращение Кореи в послушную колонию, поэтому преподавали в основном предметы, развивающие технические навыки. Государственный университет по подобию Токийского Имперского Университета был открыт в Сеуле в 1923. Заранее было прописано жесткое соотношение корейских и японских студентов, равное 40 и 60 процентам соответственно.

во время оккупации южной части Кореи войсками США в 1945 году, была установлена система образования по образу и подобию американской: шесть лет начальной школы, шесть лет младшей и старшей школы и четыре годы высшей. Образование до 9 класса было обязательным. При режиме Ли Сын Мана после 1948 года из-за недостатка ресурсов многие из этих реформ были отменены: совместное обучение сохранилось только в начальной школе, а обязательным стало образование только до 6 класса. Реформы 1990 года в основном возвратили порядок, установленный во время американской оккупации.

Во времена правления Ли и Пак Чон Хи контроль за образованием перешёл из рук школ на местах к государственному Министерству Образования. В конце 1980-х министерство было ответственно за административное управление школами, выделение ресурсов, установление квот на поступление, сертификацию школ и учителей, разработку учебного плана и прочее.

Большинство сходится во мнении, что успехи Южной Кореи в экономике и технике — следствие умелого инвестирования в «человеческий ресурс». Традиционное общественное уважение к образованному человеку, сохранившееся с конфуцианских времен, дошло до наших дней, и сегодня им пользуются также учёные и работники различных технических профессий. Рывок в экономическом развитии могут почти всецело приписать себе высокообразованные технократы и экономисты, имевшие доступ к управлению страной с 1960-х годов. Научные профессии считаются самыми престижными в Южной Корее с 1980-х.

Успехи южнокорейской национальной образовательной программы подтверждаются статистически. В 1945 грамотными были 22 % граждан; к 1970 — 87,6 %, а в поздние 1980-е — 93 %. Южнокорейские студенты неплохо показывают себя на международных соревнованиях по математике и точным наукам. Несмотря на то, что только начальное образование (до 6 класса) было обязательным, процент учащихся на высших ступенях образования был сравним с подобными показателями в развитых странах, включая Японию. Примерно 4,8 миллионов учеников поступило в начальную школу в 1985 году. Процент продолживших необязательное в то время образование в школе второй ступени составил более 99 %. Примерно 34 % учащихся сдавали экзамены в вузы, что сравнимо с показателями Японии (30 %), и выше Британского (20 %) рейтинга.

Впечатляют расходы государства на нужды образования. В 1975 они составляли 220 миллиардов вон, что соответствует 2,2 % ВВП, или 13,9 % всего бюджета. А в 1986 это уже был цифра в 3,76 триллиона вон, или 4,5 % ВВП и 27,3 % бюджета.

См. также 
 Национальная образовательная информационная система

Примечания

Ссылки 
 
 Gain or Pain for Korean Students?
 Students Rally to Protest College Admission System
 Cutthroat Classes
 Education/Literacy in Korea
 «In South Korea, students push back», The International Herald Tribune, 9 мая, 2005.

Образование в Республике Корея